Robert Moore, Rob Moore
 Robert Moore (1778–1831) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Pensylwanii
 Robert Lee Moore (1882–1974) – amerykański matematyk
 Robert Moore (1927–1984) – amerykański reżyser
 Bobby Moore, Robert Moore (1941–1993) – angielski piłkarz
 R. Stevie Moore (ur. 1952) – amerykański muzyk
 Rob Moore, Robert Sean Moore (ur. 1968) – amerykański futbolista
 Rob Moore, Robert S. Moore (ur. 1974) – kanadyjski polityk
 Rob Moore, Robert Steaphen Moore (ur. 1981) – angielski hokeista na trawie, olimpijczyk
 Robbie Moore, Robert Moore (ur. 1984) – brytyjski polityk